Amin Askar (Harer, 1985. október 1. –) visszavonult etióp születésű norvég korosztályos válogatott labdarúgó, posztját tekintve hátvéd.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
Askar az etiópiai Harer városában született. Az ifjúsági pályafutását a norvégiai Kambo IL-nél kezdte.

2003-ban mutatkozott be a Moss másodosztályban szereplő felnőtt csapatában. 2009. március 27-én két évre a Fredrikstadhoz szerződött. 2012-ben az Brann csapatához igazolt. A 2015-ös szezonban kölcsönben a Sarpsborg 08-nál szerepelt. 2016 januárjában a török Şanlıurfaspornál folytatta pályafutását, majd a 2017-ben visszatért a Sarpsborg 08-hoz. 

2020. január 9-én három éves szerződést kötött a Kristiansund együttesével. Először a 2020. június 16-ai, Rosenborg elleni mérkőzés 80. percében Flamur Kastrati cseréjeként lépett pályára. A következő fordulóban megszerezte első gólját is az Aalesund ellen.

A válogatottban 
Askar az U18-as és U19-es korosztályokban képviselte Norvégiát.

Statisztikák 
2022. november 13. szerint

Jegyzetek

Fordítás

További információk 
Transfermarkt

1985-ben született személyek
Norvég labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A Moss FK labdarúgói
A Fredrikstad labdarúgói
A Brann labdarúgói
A Sarpsborg 08 FF labdarúgói
A Kristiansund labdarúgói
Az Eliteserien labdarúgói
Élő személyek